Ascálafo (argonauta) — na mitologia grega, argonauta filho de Ares
 Ascálafo (guarda de Plutão) — na mitologia grega, filho de Aqueronte e da ninfa Orfne

Desambiguações de antropônimos